Porsche Tennis Grand Prix 2011 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2011 году турнир прошёл с 18 по 24 апреля. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в парном разряде —  Хисела Дулко и  Флавия Пеннетта

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 1 в мире на тот момент). Датчанка уверенно подтвердила свой статус, добравшись до титульного матча, но там не смогла справиться с несеянной Юлией Гёргес, не взяв у немецкой соперницы и сета. Гёргес стала первой представительницей Германии с 1994 года, которой удалось покорить штутгартский приз (тогда сильнейшей стала Анке Хубер). Прошлогодняя чемпионка — Жюстин Энен — свой титул не защищала.

В парном соревновании преимущество несеянных команд было ещё большим: сеянные альянсы общими училиями выиграли лишь два матча, а в титульной игре встретились сразу три представительницы Германии: мононациональная команда Кристина Барруа / Ясмин Вёр eуступила двух сетах смешанному альянсу с участием Сабины Лисицки и австралийки Саманты Стосур. Для Лисицки этот титул стал дебютным в её карьере в туре асслциации, а Стосур выиграла турнир впервые за 46 месяцев. Прошлогодние чемпионки — Хисела Дулко и Флавия Пеннетта — свой титул не защищали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Юлия Гёргес обыграла  Каролину Возняцки со счётом 7-6(3), 6-3.
 Гёргес выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Возняцки уступает 2-й финал в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Сабина Лисицки /  Саманта Стосур обыграли  Кристину Барруа /  Ясмин Вёр со счётом 6-1, 7-6(5).
 Стосур выигрывает 1-й титул в сезоне и 23-й за карьеру в туре ассоциации.
 Лисицки выигрывает свой дебютный финал в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix
 WTA Тур 2011 года
 Премьер-турниры WTA
 Mercedes Cup 2011

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Германия
Теннис
Апрель 2011 года
2011